Morse kan avse:

Morsealfabetet – en representation av alfabetet bestående av korta och långa signaler avsedd för telegrafi

Personer
 David Morse (född 1953), ameriakansk skådespelare, sångare och regissör
 Elmer A. Morse (1870–1945), amerikansk politiker
 Helen Morse (född 1948), amerikansk skådespelare
 Neal Morse, amerikansk musiker
 Robert Morse (1931–2022), amerikansk skådespelare och sångare
 Samuel Morse (1791–1872), amerikansk uppfinnare och konstnär
 Steve Morse (född 1954), amerikansk musiker
 Wayne Morse (1900–1974), amerikansk politiker, republikan, senare demokrat, senator för Oregon

Fiktiv person
Endeavour Morse - litterär figur skapad av Colin Dexter
Kommissarie Morse – TV-serie som producerades av ITV i England mellan åren 1987–2000
Unge kommissarie Morse - TV-serie som producerades av ITV i England mellan åren 2012–

Geografi

Antarktis 

 Morse (udde),

Kanada 

 Morse, Saskatchewan, ort,

USA 

 Morse, Louisiana, ort i Acadia Parish, 
 Morse, Texas, ort i Hansford County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar